A44 ou A-44 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Bartonellose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A44 reliant Lichtenbusch à Hessisch Lichtenau ;
  Autoroute espagnole A-44 reliant Bailén à Motril ;
  Autoroute française A44, projet de contournement ouest de Lyon ;
  Autoroute néerlandaise A44 reliant Wassenaar à Nieuw-Vennep ;
  Autoroute portugaise A44 reliant Gulpilhares à Oliveira do Douro.

Routes
  Route britannique A44 reliant Oxford à Aberystwyth ;
  Route nord-irlandaise A44 reliant Ballycastle à Cloughmills.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres